Дън може да се отнася за:
 Хора
 Джон Дън (1572-1631), английски поет
 Дън Сяопин (1904-1997), китайски политик

 Окръзи в САЩ
 Дън (окръг, Северна Дакота)
 Дън (окръг, Уисконсин)

 Други
 Дън (Северна Каролина), град в САЩ